Orlan bezeichnet:
 Orlan (* 1947), französische Künstlerin
 Orlan (Raumanzug), die Bezeichnung eines russischen Raumanzuges
 Orlan-10, eine russische Aufklärungsdrohne

Orlan ist ein Familienname folgender Personen:
 Pierre Mac Orlan (1882–1970), französischer Schriftsteller